

Architecture 
Escalier en pas d'âne : terme d’architecture désignant des marches rampantes très basses et espacées d'un escalier

Botanique 
pas-d’âne : plante médicinale, Tussilago farfara.

Entomologie 
Hespérie du pas-d'âne : Pyrgus cacaliae, est un insecte lépidoptère.

Équitation 

pas-d’âne : sorte de mors

Escrime 
pas-d'âne : pièce de la garde de l'épée

Soins vétérinaires 
pas-d’âne : appareil métallique qui permet de conserver la bouche de l'équidé ouverte pendant les soins vétérinaires. C’est un instrument qui est constitué d’une armature de fer sur laquelle sont placés deux plateaux circulaires percés en leur centre.

Toponymie 
Tour du Pas d'Ane : Vestige des fortifications de la ville de Montfort-sur-Meu, France.

Voir aussi